Roseller Lim (Zamboanga Sibugay), een gemeente in de Filipijnse provincie Zamboanga Sibugay;
 Roseller Lim (politicus), een Filipijns senator.